Konverze (z lat. con-versio) označuje:

 konverze (informatika) – převod do jiného kódu nebo formátu
 konverze (právo) – jeden ze způsobů zhojení vadného právního úkonu
 konverze (architektura) (též rekonverze) – změna funkce objektu (budovy, areálu, oblasti) při úplném nebo částečném zachování jeho stavební podstaty
 náboženská konverze – přijetí určitého náboženského vyznání (viz též znovuzrození)
 konverze (obranný mechanismus) – obranný mechanismus podle psychoanalytické teorie Anny Freudové
 konverze (marketing) – změna návštěvníka elektronického obchodu v zákazníka (např. objednáním zboží)
 podvojná záměna – chemická reakce, při které dochází k vzájemné výměně iontů mezi reaktanty
 přetypování (angl. type conversion) – změna datového typu

jiné
 konvertor (metalurgie) v ocelářství

Související články 
 Konvertibilita měny
 Transformace

Externí odkazy